Sirola kan syfta på:

 Hannes Sirola
 Harri Sirola
 Orlando Sirola
 Peki Sirola
 Yrjö Sirola

Finska efternamn